Oliver Russell (baron) (1869–1935) – brytyjski polityk, wicekról Indii, 2. baron Ampthill
 Oliver Russell (piłkarz) (ur. 1990) – szkocki piłkarz

Zobacz też